Thörl  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Thörl, Gemeinde und Ort im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 ein Ortsteil von Thörl-Maglern-Greuth bei Arnoldstein, Kärnten (Ober- und Unterthörl, Katastralgemeinde und ehemalige Gemeinde Thörl-Maglern)
 Thörl (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Thörl (Gemeinde Altaussee), Ortslage von Altaussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Thörl (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ort bei Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schloss Thörl, Schloss in der Marktgemeinde Thörl, Steiermark
 Thörls Park, Park in Hamburg

Thörl ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Thörl (1857–1936), Ehrenbürger der Stadt Harburg, heute Ortsteil von Hamburg
 Herbert Thörl (1889–1945), Kaufmann und Chemiker
 Samuel Thörl (1755–1830), Geistlicher

Siehe auch:
 Törl